Awagjan, Awakjan ist der Familienname folgender Personen:

 Aram Awagjan (* 1991), armenischer Profiboxer
 Aschot Awagjan (* 1958), armenischer Maler und Aktionskünstler
 Wardkes Awakjan (* 1931), sowjetisch-russischer Bildhauer